Ламін A/C () – білок, який кодується геном LMNA, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 664 амінокислот, а молекулярна маса — 74 139.

Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Цитоскелет